Hofbrunnen bezeichnet

 den Hofbrunnen (Zürich) am Zürcher Beckenhof 
 einen Ortsteil von Roigheim